Jaren 20 verwijst naar het derde decennium van een eeuw. Meer specifiek kan het, in de christelijke jaartelling, staan voor:
20-29
120-129
220-229
320-329
420-429
520-529
620-629
720-729
820-829
920-929
1020-1029
1120-1129
1220-1229
1320-1329
1420-1429
1520-1529
1620-1629
1720-1729
1820-1829
1920-1929
2020-2029